Leite Pinto refere-se a: 
 
 Francisco de Paula Leite Pinto, irmão do posterior
 Luís Filipe Leite Pinto, irmão do anterior